Il singolare  del Copa Topper 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2011.

Diego Junqueira era il detentore del titolo, ma ha perso nei quarti di finale.

Carlos Berlocq ha battuto in finale Gastão Elias 6–1, 7–6(7–3).

Teste di serie

 Carlos Berlocq (campione)
 Rui Machado (secondo turno)
 Ricardo Mello (secondo turno)
 Diego Junqueira (quarti di finale)

  Leonardo Mayer (primo turno)
  Frederico Gil (quarti di finale)
  João Souza (primo turno)
  Paul Capdeville (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Copa Topper 2011